Гыртоп (, , ) — село в Григориопольском районе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Административный центр Гыртопского сельсовета, куда помимо села Гыртоп также входят сёла Бруслаки, Мариян и Мокряки.

География 
Село расположено в Приднестровской Молдавской Республике / Молдавия. Площадь села — около 2,70 км². Село расположено на расстоянии 15 км от города Григориополь и 65 км от г. Кишинёв.

Население 
По данным 2007 года, в селе проживало 405 человек. На 2015 год — 568 человек.

История 
Первое документальное упоминание о селе Гыртоп датировано 1877 годом.

В советский период здесь был организован колхоз. В селе Гыртоп открылись восьмилетняя школа, клуб с киноустановкой, библиотека, ателье бытового обслуживания населения, почтовое отделение, детский сад, магазин.

Примечания 

Населённые пункты Приднестровской Молдавской Республики
Григориопольский район